Розенмейер — фамилия:

 Розенмейер, Иван Самойлович (1763—1841) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1857; 26 ноября 1807.
 Розенмейер, Иосиф Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 5816; 1 декабря 1838.
 Розенмейер, Павел Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5592; 29 ноября 1837.
 Розенмейер, Томас (1920—2007) — немецко-американский филолог-классик, специалист по литературе Классической Греции, платоновед.

См. также 
 Розенберг
 Розенталь